Cinta Raja (Bendahara), een plaats in Indonesië
Cinta Raja (Secanggang), een plaats in Indonesië
Cinta Raja (Langsa Timur), een plaats in Indonesië
Cinta Raja (Sail), een plaats in Indonesië